Масре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Юзерш. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19129.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 40 км юго-восточнее Лиможа, в 37 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 673 человека.

Климат

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 380 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 281 были экономически активными, 99 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 281 активных работали 264 человека (143 мужчины и 121 женщина), безработных было 17 (6 мужчин и 11 женщин). Среди 99 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Рабо (XVI век). Памятник истории с 1990 года
 Церковь Сент-Катерин-д’Александри (XII век). Памятник истории с 1986 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез